Цаголов — осетинская фамилия. Известные носители:

 Цаголов, Василий Македонович (1921—2004) — осетинский писатель.
 Цаголов, Василий (род. 1957) — украинский художник.
 
 Цаголов, Ким Македонович (1930—2015) — российский военный и государственный деятель, генерал-майор; брат писателя Василия Цаголова.
 Цаголов, Николай Александрович (1904—1985) — советский экономист, отец Г. Н. Цаголова.

См. также 
 Улица Цаголова (Владикавказ)